Marduk este zeul suprem al panteonului babilonian, patron al cetății în secolul al XVIII-lea î.Hr.. Marduk se mai poate referi la:
 Marduk (formație), o trupă suedeză de black metal
 Marduk (planetă), a zecea planetă din Sistemul Solar propusă de Zecharia Sitchin (planetă ipotetică)
 Marduk, o planetă fictivă din seria Empire of Man de David Weber și John Ringo
 Marduk, un personaj fictiv în jocul pe calculator Sacrifice
 Craig Marduk, un personaj fictiv în seria de jocuri video Tekken
 Marduk, o povestire scurtă de Paul Scheerbart